Воронежская область включает следующие населённые пункты:
32 городских населённых пункта (в списках выделены оранжевым цветом), среди которых:
15 городов,
17 посёлков городского типа;
1717 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года).

Населённые пункты в списках распределены по административно-территориальным единицам, являющимся одновременно муниципальными образованиями: 3 городским округам (соответствуют категории города областного значения (подчинения)) и 31 муниципальному району (соответствуют категории район).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Городские округа

Воронеж

Борисоглебский

Нововоронеж

Муниципальные районы

Аннинский

Бобровский

Богучарский

Бутурлиновский

Верхнемамонский

Верхнехавский

Воробьёвский

Грибановский

Калачеевский

Каменский

Кантемировский

Каширский

Лискинский

Нижнедевицкий

Новоусманский

Новохопёрский

Ольховатский

Острогожский

Павловский

Панинский

Петропавловский

Поворинский

Подгоренский

Рамонский

Репьёвский

Россошанский

Семилукский

Таловский

Терновский

Хохольский

Эртильский

См. также 
 Городские населённые пункты Воронежской области
 Административно-территориальное деление Воронежской области
 Сельсоветы и поссоветы Воронежской области
 Городские и сельские поселения Воронежской области

Примечания 

Воронежская область